Ransbeche (Nederlands: Ransbeek) is een plaats in de deelgemeente Ohain van de Belgische gemeente Lasne in de provincie Waals-Brabant. De plaats is tegen Waterloo aangegroeid.

Lasne
Plaats in Waals-Brabant